Шукюрбейли — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Шукюрбейли (Агдамский район)
 Шукюрбейли (Джебраильский район)
 Шукюрбейли (Физулинский район)